JPN é o quarto álbum de estúdio do trio japonês,de J-Pop Perfume. Lançado em 30 de novembro de 2011 pela Tokuma Japan Communications , quase dois anos e meio após a sua segunda álbum de estúdio Triangle,o álbum vendeu um total de 268.414 após duas semanas de lançamento, tornando-se o 24º álbum mais vendido de 2011 de acordo com a Oricon.

JPN é último lançamento do grupo, pela gravadora Tokuma Japan Communications, já que o trio mudou-se para Universal Music Japan (Universal J para seus futuros lançamentos,como anunciou em 28 fevereiro de 2012.  JPN foi lançado mundialmente em 6 de março de 2012 para mais de 50 países através de iTunes .

Recepção e desempenho 
O álbum estreou em primeiro lugar, na Oricon Albums Chart semanal, com 227.000 cópias vendidas em sua primeira semana de lançamento, a  maior venda semanal em estréia  de todos os álbuns da carreira do grupo até o momento. Isso também fez o grupo feminino japonês ser o segundo a alcançar três álbuns número um consecutivo, um feito primeiramente alcançado 12 anos antes pelo veterano grupo de pop Speed. O álbum vendeu um total de 268.000 cópias após duas semanas de lançamento, tornando-se o 24º álbum mais vendido de 2011.

Na Coréia do Sul, o álbum estreou em 39º,vendendo 358 cópias.

Faixas

CD 

Álbuns de 2011
Álbuns de Perfume